Mit Darmstädter Schloss kann das:

 Residenzschloss Darmstadt in Darmstadt 
 Darmstädter Schloss in Groß-Umstadt

gemeint sein.